Барышниково — название населённых пунктов в России:
 Барышниково — деревня в Курском районе Курской области.
 Барышниково — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Барышниково — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Барышниково — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Барышниково — до 1938 года название села Красногорское Красногорского района Удмуртии.

См. также 
 Барышник